Wieck ist der Name folgender Ortschaften:
 Wieck a. Darß, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wieck (Greifswald), ein Ortsteil der Stadt Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wieck (Gützkow), ein Ortsteil der Stadt Gützkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 eine veraltete Schreibweise des Ortes Wiek auf Rügen, siehe Wiek
 der deutsche Name des polnischen Dorfes Wiekowice

Wieck ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Wieck (1821–1885), deutscher Geiger und Musiklehrer
 Barbara Wieck (* 1951), deutsche Leichtathletin
 Bernhard Wieck (1845–1913), Ingenieur, ehemaliger Amts- und Gemeindevorsteher von Grunewald
 Clara Wieck (1819–1896), deutsche Pianistin, siehe Clara Schumann
 Danny Wieck (* 1991), deutscher Schwimmsportler
 Dorothea Wieck (1908–1986), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Wieck (1785–1873), deutscher Musiker und Musikpädagoge
 Friedrich Georg Wieck (1800–1860), deutscher Schriftsteller und Industrieller
 Jasper Wieck (* im 20. Jahrhundert), deutscher Diplomat im Rang eines Botschafters
 Hans-Georg Wieck (* 1928), deutscher Diplomat
 Hans Heinrich Wieck (1918–1980), deutscher Neurologe und Psychiater
 Herward Wieck (* 1935), deutscher Handballspieler und Handballtrainer
 Johannes Wieck (1892–1969), deutscher Politiker (NSDAP), siehe Johannes Slawik
 Marie Wieck (1832–1916), deutsche Pianistin
 Michael Wieck (1928–2021), deutscher Violinist und Autor
 Wilfried Wieck (1938–2000), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Wiek
 Wick
 Wyk (Begriffsklärung)
 Wiik
 Wikinger#Wortherkunft
 Vik